materie of materialisme: iets dat betrekking heeft op het stoffelijke, dus als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Het betreft tastbare zaken zoals een computer.
een algemene benaming voor gebruiksvoorwerpen, dus als zelfstandig naamwoord gebruikt. Voorbeelden zijn:
rollend materieel: voertuigen;
bouwmaterieel: steigerpijpen, gereedschap e.d. in de bouw, niet te verwarren met bouwmateriaal zoals cement en bakstenen;